Aberration kan syfta på:

 Aberration (astronomi) – avvikelse i stjärnors observerade position som orsakas av jordens rörelse
 Aberration (optik) – avbildningsfel i linser och speglar

Se även
 Abrasion – ett annat ord för vågerosion